Наташа Кортни-Смит (1977) — британская предприниматель и медиа-эксперт. Одна из ведущих европейских экспертов по digital-маркетингу, социальным медиа и PR, писатель, лектор, аккредитованный тренер Facebook и генеральный директор агентства Bolt Digital. Известна как основатель британского пресс-агентства . В 2014 году агентство и его интернет-сайт Case Study Link было приобретено крупнейшим британским новостным агентством  (SWNS), после чего Кортни-Смит покинула компанию.

Ранние годы

Публичные выступления 
Кортни-Смит выступала как эксперт по масс-медиа на радио
BBC 4, Би-би-си Радио 5 и .

В апреле 2011 года Кортни-Смит выступила как пресс-обозреватель в программе  британского общенационального канала .

Другие интересы 
Кортни-Смит является основателем веб-сайта Case Study Link, — инструмента для связи внештатных журналистов и пресс-агентств. Сайт был продан SWNS вместе с агентством. В 2010 году запустила проект The Notting Hill Bag Company общественный проект, ориентировнный на лондонский район Ноттинг-Хилл, Лондон.

Кортни-Смит неоднократно входила в ежегодный шорт-лист успешных женщин «35 до 35-ти»

Примечания

Библиография 
На русском

Ссылки 
 Natasha Courtenay-Smith’s website

Предприниматели Великобритании
Википедия:Биографии современников